Menigne ou Ménigne est un nom propre qui désigne un saint chrétien :  

 Menigne († vers 250), foulon dans l'Hellespont (sur les bords de la mer Noire), fut torturé, eut les doigts coupés et fut décapité pour s'être opposé à la lecture d'un décret impérial condamnant les chrétiens ; il est fêté le 15 mars.

Références